Bupleurum grande är en flockblommig växtart som beskrevs av M.F.Watson och Adele Sm. Bupleurum grande ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
grande